

Architecture 
 Brique foraine, brique toulousaine de terre cuite.

Arts 
 Musiques foraines (1902), cycle de six pièces pour piano à quatre mains de Florent Schmitt.
 Fatty à la fête foraine (1917), comédie burlesque américaine de Roscoe Arbuckle.
 La Nuit des forains (1953), film suédois d'Ingmar Bergman.

Droit 
 Forain, qualificatif attribué aux gens qui avaient des propriétés, des terres dans un village autre que le leur dans la France rurale des siècles passés
 Foraine, Rêve et Haut passage, droits de traites.
 Imposition foraine, impôt royal perçu sur la circulation de marchandises.
 Traite foraine d'Anjou, droit perçu sur les passages de marchandises.
 Bourgeoisie foraine, habitant hors d'un territoire urbain, mais y ayant conservé ses droits.

Loisirs 
 Forain, propriétaire ou un employé d'attractions, manèges ou stands de foire
 Fête foraine, rassemblement itinérant revenant à date fixe, en plein air de forains indépendants. 
 Fête foraine d'Orléans, fête foraine française organisée par la ville d'Orléans.
 Lutteur forain, membre du monde forain et du spectacle.
 Musée des Arts forains, musée situé à Paris, à l'extrémité du parc de Bercy. 
 Musée du théâtre forain, musée français situé dans la commune d'Artenay.

Patrimoine rural 
 Granges foraines, granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de l'exploitation d'élevage.

Patronyme 
 Jean-Louis Forain (1852-1931), peintre, goguettier, illustrateur et graveur français.

Toponyme 
 Le Malzieu-Forain, commune française de la Lozère.
 Rue Jean-Louis-Forain, voie du  de Paris.
 Rue Jean-Louis-Forain (Reims), voie de la commune de Reims.
 Saint-Gervais-Terre-Foraine, ancienne commune de l'Hérault.